Тип 88 может относиться к:
 Тип 88 — основной боевой танк Южной Кореи;
 Тип 88 — основной боевой танк КНР;
 Тип 88 — китайская снайперская винтовка.
 Тип 88 — китайский единый пулемёт.
 Тип 88 — китайская 155-мм гаубица-пушка, в доработанном варианте известная как PLL-01, а также под индексами W88 и W89 соответственно.
Тип 88 — японская зенитная пушка.

См. также 
 88 (значения)